Petr I. Portugalský (8. dubna 1320, Coimbra – 18. ledna 1367, Estremoz) přezdívaný Spravedlivý a Krutý, byl v letech 1357 až 1367 osmý král Portugalska z burgundské dynastie.

Byl jediným přeživším legitimním synem předchozího krále Alfonse IV. a jeho ženy Beatrix Kastilské. Dva z jeho synů Ferdinand a nemanželský Jan se stali portugalskými králi. Ferdinandem vymřel rod po meči a Jan založil vedlejší větev, Avizskou dynastii.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Burgundové
Portugalští infanti
Portugalští králové
Katoličtí panovníci
Narození v Coimbře
Pohřbení v klášteře Alcobaça
Narození 8. dubna
Narození v roce 1320
Úmrtí 18. ledna
Úmrtí v roce 1367
Muži